Фёдор Карлович Шмидт (род. 12 октября 1941, деревня Алексеевка, Нижнеингашский район, Красноярский край) ― химик, доктор химических наук, профессор, ректор Иркутского государственного университета (1990―1997), Почётный гражданин города Иркутска (2016).

Биография 
Фёдор Карлович родился 12 октября 1941 года в деревне Алексеевка Нижне-Ингашского района Красноярского края в семье депортированных немцев Поволжья. Фёдор Шмидт в 1958 году окончил с серебряной медалью Нижне-Ингашскую среднюю школу №1. В 1963 году окончил химический факультет Иркутского государственного университета, а в 1964 году Фёдор Карлович окончил аспирантуру Института нефте- и углехимического синтеза Иркутского государственного университета. С 1964 по 1965 год служил в Советской Армии.  Ф. К. Шмидт в 1965―1968 годах был младшим научным сотрудником в научно-исследовательском институте нефте- и углехимического синтеза при Иркутского государственного университета. В 1967 году Фёдор Шмидт защитил кандидатскую, а в 1979 году докторскую диссертации в Институте химической физики им. Н. Н. Семёнова.

В 1968―1973 годах работал доцентом кафедры физической химии Иркутского политехнического института, с 1973 по 1980 годы был заведующим кафедрой физической и коллоидной химии Иркутского государственного университета. В 1981―1989 годах он работал проректором по научной работе Иркутского государственного университета. Фёдор Карлович был ректором Иркутского государственного университета в 1990―1997 годах. Под  руководством Фёдора Карловича Шмидта началось строительство жилья для профессорско-преподавательского состава ВУЗа, нового здания научной библиотеки Иркутского государственного университета, которое является одним из крупнейших книжных хранилищ страны с фондом более 3 миллионов экземпляров книг, также были созданы новые факультеты: Международный, Социологический, Психологический, факультет Сервиса и рекламы, Сибирско-американский факультет менеджмента и было обеспечено внедрение новых образовательных и исследовательских технологий (открытие первого Интернет-центра) в Иркутском государственном университете.

В 1997―2007 годах был заведующим кафедрой физической и коллоидной химии Иркутского государственного университета. С 2007 года и по настоящее время Фёдор Карлович Шмидт работает профессором кафедры физической и коллоидной химии Иркутского государственного университета.

В 1986―1989 годах Ф. К. Шмидт был депутатом Иркутского городского совета народных депутатов.

1981―1991 ― председатель общества «Знание» Кировского района города Иркутска.

1990―2005 ― председатель Союза научных и инженерных обществ Иркутской области.

Ф. К. Шмидт ― отличный руководитель, талантливый организатор, более 30 лет он руководит работой диссертационного совета при Иркутском государственном университете. В 1986―2001 годах был бессменным председателем диссертационного совета по защите докторских диссертаций по неорганической и аналитической химии, а с 1996 по 2001 год Фёдор Карлович являлся председателем диссертационного совета по химической кинетике и катализу.

Шмидт Фёдор Карлович ― признанный в России и мире специалист в области металлокомплексного катализа, он является автором 14 монографий и 15 учебных пособий, более 500 научных публикаций. Фёдор Карлович подготовил 32 кандидата и 11 докторов химических наук.

За выдающиеся заслуги в области науки и образования Фёдору Карловичу Шмидту в 2016 году было присвоено звание Почётный гражданин города Иркутска.

Награды и звания 
 Орден «Знак Почёта» (1986).

 Орден Дружбы (1999).

 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1999)

 Медаль «Ветеран труда» (1991).

 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1992).

 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (1996).

 Почётный гражданин города Иркутска (2016).

 Заслуженный профессор Иркутского государственного университета.

 Почётный доктор Мэрилендского университета (США).

 Почётный доктор Ляонинского университета (КНР)

 Почётный профессор Монгольского национального университета.

 Президент ассоциации выпускников Иркутского государственного университета.

Основные публикации 
 Nanoscale Ziegler catalysts based on bis(acetylacetonate)nickel in the arene hydrogenation reaction // Appl. Catal. A: Gen. – 2017. – Vol. 547. – P. 105–114. – Co-auth.: Yu. Yu. Titova (DOI: 10.1016/j.apcata.2017.08.029).

 Phosphorus-Modified Palladium Hydrogenation Catalysts: An Electron-Microscopy Study // J. Nanosci. Nanotechnol. – 2017. – Vol. 17, N 1. – P 696-704. - Co-auth.: L.B. Belykh, N.I. Skripov, T.P. Sterenchuk, S.S. Kolesnikov (DOI: 10.1166/jnn.2017.12606).

 Nanosized nickel Ziegler-type hydrogenation catalysts: The role of organoaluminum and proton-donating compounds in their formation and optimum catalysis // Appl. Catal. A: Gen. – 2015. – Vol. 499. – P. 177–187. – Co-auth.: Yu. Yu. Titova, S. S. Kolesnikov, L. B. Belykh (DOI: 10.1016/j.apcata.2015.04.020).

 The role of lithium tetrahydroaluminate in the formation of nanodimensional nickel hydrogenation catalysts // Appl. Catal. A: General. – 2011. – V. 401. – P. 65-72. . – Co-auth.: L.B. Belykh, Yu.Yu. Titova, V.A. Umanets, A.V. Rokhin (DOI: 10.1016/j.apcata.2011.04.047).

 An effective route for the synthesis of cation palladium complexes of general formula [(acac)PdL1L2]A // J. Organomet. Chem. – 2008. – Vol. 693, № 12. – P. 2069-2073. – Co-auth.: V.S. Tkach, D. S. Suslov, M. Gomboogiin, G. V. Ratovsky, A. V. Ronin, F. Tuczek (DOI: 10.1016/j.jorganchem.2007.12.019).

 Исследование адсорбции CО и H2 на Co-содержащем высококремнеземном цеолите методом вакуумной манометрии // Журн. физ. химии. – 1985. – Т. 59, № 7. – С. 1747-1750. – Соавт.: О. В. Ищенко, К. П. Жданова, Ян Юн Бин, Н. В. Алексеева.

 Interaction of triethylaluminium whit acetilacetonates of transition metals // J. Organomet. Chem. – 1983. – V. 256. – P. 309-329. – Co-auth.: G. V. Ratovsky, T. V. Dmitrieva, I. N. Ivleva, Yu. G. Borodko (DOI: 10.1016/S0022-328X(00)99208-8).

 Исследование природы активности каталитических систем на основе комплексов нульвалентного никеля в реакции димеризации пропилена // Кинетика и катализ. – 1978. – Т. 19, вып. 1. – С. 150-156. – Соавт.: Л. В. Миронова, А. Г. Пройдаков, Г. А. Калабин, Г. В. Ратовский, Т. В. Дмитриева.

 Изучение механизма взаимодействия алюминийорганических соединений с бис-ацетилацетонатом никеля // Кинетика и катализ. – 1974. – Т. 15, вып. 3. – С. 617-624. – Соавт.: В. С. Ткач, В. В. Сараев, А. В. Калабина.

 Гидрирование олефинов в присутствии комплексных металлоорганических катализаторов // Кинетика и катализ. – 1966. – Т. 7, вып. 4. – С. 614-617 : табл. – Соавт.: И. В. Калечиц.

Семья 

 Сын, Александр Фёдорович Шмидт (1965 г. рождения) — доктор химических наук, профессор, с октября 2020 г. ректор ИГУ,
 Сын, Сергей Фёдорович Шмидт (1971 г. рождения) — кандидат исторических наук, доцент ИГУ, известный политолог, публицист, блоггер

Примечания

Ссылки 
 ШМИДТ Ф. К. 
 Федор Шмидт. ЗНАМЕНИТЫЕ ВЫПУСКНИКИ 
 Шмидт Фёдор Карлович 
 Создана Ассоциация выпускников ИГУ 
 ГАЛЕРЕЯ РЕКТОРОВ И ПРОФЕССОРОВ ИГУ \ РЕКТОРЫ. Фёдор Карлович Шмидт 

Родившиеся в Краснодарском крае
Химики СССР
Химики России
Выпускники Иркутского государственного университета
Преподаватели Иркутского государственного университета
Ректоры Иркутского государственного университета